IKB steht für:
 IKB Deutsche Industriebank
 International Klein Blue, siehe Ultramarin und Yves Klein
 Internationaler Künstlerbund München, um 1913–1914, Ausstellungen in München und Zürich
 Wilkes County Airport in NC, USA, nach dem IATA-Code
 Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, die Innsbruck und einen Teil des österreichischen Bundeslandes Tirol mit Energie und kommunalen Dienstleistungen versorgen
 Iserlohner Kleinbahn
 Individualkundenberater

IKB